Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil peut désigner :

 Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, film de Jean Yanne sorti en 1972 ;
 Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, émission de télévision animée par Bruce Toussaint sur Canal+ de septembre 2010 à juin 2011.

Voir aussi 
 Tout le monde il est beau, chanson du film, sur une musique de Michel Magne ;
 Tout le monde il est beau, tout le monde il est bronzé, émission de télévision animée par Cyrille Eldin sur Canal+ durant l'été 2011.